Aki Kangasmäki (né le  à Rauma en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il joue en ce moment pour l'organisation du Lukko Rauma en SM-liiga, le plus haut niveau de compétition en Finlande.

Biographie

En club 
Kangasmäki est formé par le club du Lukko Rauma et c'est avec le Lukko moins de 16 ans qu'il fait ses premiers pas juniors dans la division C du championnat junior, le . Dès l'année suivante, il joue pour le Lukko moins de 18 ans dans la division B et avec le Lukko moins de 20 ans dans la championnat A junior, le . L'année suivante, il joue en Amérique du Nord avec une équipe de la Ligue de hockey de l'Ouest, les Bruins de Chilliwack mais il y reste qu'une seule année. En 2007, Kangasmäki retourne jouer avec le Lukko moins de 20 ans dans la championnat junior de Finlande. L'année suivante, il joue encore avec les moins de 20 ans, mais également un match avec l'équipe nationale junior en deuxième division de Finlande, le  en plus d'être appelé avec l'équipe sénior de Lukko. En 2009, Kangasmäki joue encore pour les moins de 20 ans du Lukko mais également avec le Hokki Kajaani. Sa saison 2010-2011 est sa première jouée entièrement avec une équipe professionnelle ; cependant, il ne joue que quatorze matchs avec le Lukko, contre une trentaine avec l'équipe du Hokki.

International 
Kangasmäki représenta une fois les moins de 17 ans de la Finlande lors du championnat du monde des moins de 19 ans. De plus il représenta les moins de 17 ans et les moins de 19 ans au niveau international.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Lukko Rauma U16 ||Jr. C SM-sarja ||20 ||19 ||3 ||22 ||45 || 5|| 5|| 1|| 6|| 4
|-
| rowspan=2 |2005-2006|| Lukko Rauma U18|| Jr. B SM-sarja|| 24|| 6|| 12|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lukko Rauma U20|| Jr. A SM-liiga|| 14|| 3|| 0|| 3|| 14|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2006-2007|| Bruins de Chilliwack || LHOu|| 60|| 4|| 4|| 8|| 19|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2007-2008|| Lukko Rauma U20|| Jr. A SM-liiga|| 40|| 15|| 17|| 32|| 57|| 2|| 4|| 0|| 4|| 2
|-
| rowspan=3|2008-2009|| Lukko Rauma || SM-liiga|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lukko Rauma U20 || Jr. A SM-liiga || 42 || 13 || 18 || 31 || 34 || 8 || 3 || 2 || 5 || 2 
|-
| Finlande U20 || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2009-2010|| Lukko Rauma U20 || Jr. A SM-liiga || 32 || 19 || 20 || 39 || 36 || 9 || 3 || 4 || 7 || 10 
|-
| Hokki Kajaani || Mestis || 13|| 9|| 3|| 12|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 14|| 0|| 2|| 2|| 27|| 2|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| Hokki Kajaani || Mestis || 31 || 14 || 8 || 22 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 25|| 1|| 2|| 3|| 4|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| Sport Vaasa || Mestis|| 21|| 14|| 12|| 26|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2012-2013|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 45|| 4|| 3|| 7|| 18|| 14|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| Sport Vaasa || Mestis || 10|| 5|| 2|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2013-2014|| Lukko Rauma|| Liiga|| 24|| 3|| 1|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| TuTo Turku || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| KooKoo Kouvola|| Mestis|| 45|| 12|| 22|| 34|| 8|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2015-2016|| KooKoo Kouvola|| Liiga|| 44|| 5|| 10|| 15|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=3|2016-2017|| Hokki Kajaani|| Mestis|| 9|| 3|| 3|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| KeuPa HT || Mestis || 12|| 8|| 7|| 15|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lukko Rauma || Liiga || 26|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018|| TuTo Turku|| Mestis|| 32|| 6|| 11|| 17|| 14|| 18|| 3|| 7|| 10|| 12
|-
|2018-2019||Karhu HT || Suomi-sarja ||  1|| 1|| 0|| 1|| 1|| -|| -|| -|| -|| -

Internationales

Références 

Naissance en mai 1989
Naissance à Rauma (Finlande)
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur du TuTo Turku
Joueur des Bruins de Chilliwack
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Keuruun Pallo Hockey Team
Attaquant de hockey sur glace